Seize navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Greyhound, d'après la race de lévriers :
 le , un navire de 45 canons construit en 1545 et démoli en 1563 ;
 un Greyhound est en service en 1585 ;
 le , un navire de 12 canons lancé en 1636 qui explose en 1656 ;
 le , un navire de 20 canons capturé aux Royalistes en 1657 ;
 le , un sixième rang de 16 canons en service de 1672 à 1698 ;
 le , une galiote à  bombes de 6 canons acquise en 1694 et revendue en 1698 ;
 le , un cinquième rang de 42 canons lancé en 1702 ;
 le , un sixième rang de 20 canons lancé en 1712 ;
 le , un sixième rang de 20 canons lancé en 1719 ;
 le , un sixième rang de 20 canons lancé en 1741 ;
 le , un côtre de 15 canons acquis en 1763 ;
 le , un sixième rang de 28 canons lancé en 1773 ;
 le , un côtre de 14 canons acquis en 1780 ;
 le , un cinquième rang de 32 canons lancé en 1783 ;
 le , mis en chantier sous le nom de Greyhound, mais renommé avant son lancement ;
 le , un sloop de classe Greyhound lancé en 1859 ;
 le , un destroyer de  qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 le , un destroyer de classe G lancé en 1935 et coulé par des bombardiers allemands en 1941 ;
 le HMS Greyhound aurait dû être un destroyer de la , finalement annulée en 1945.

Greyhound